Собаки
 Русский той-терьер
 Английский той-терьер